Индекс автомобильных номеров Югославии представляет собой двух- или трёхбуквенный код, соответствующий географическому региону, и две группы чисел, разделённые дефисом. Между буквенным и числовым блоками расположена красная звезда. Комбинации цифр могут быть из трёх и двух цифр (BG*123-456, BG*123-45 или BG*12-34, где BG — код Белграда).

Список обозначений 
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:5px">

См. также 
 Индекс автомобильных номеров Боснии и Герцеговины
 Индекс автомобильных номеров Сербии
 Индекс автомобильных номеров Словении
 Индекс автомобильных номеров Северной Македонии
 Индекс автомобильных номеров Хорватии
 Индекс автомобильных номеров Черногории

Галерея

Литература 
 Bračun, Anton (1987). Vse o prometnih predpisih. Ljubljana. pp. 131, 132. ISBN 86-371-0024-4.

Ссылки 
 ex YOUGOSLAVIE - YUGOSLAVIA FRANCOPLAQUE PHOTOS 

Югославия